Amerikai Egyesült Államok
 Three Lakes (Florida)
 Three Lakes (Washington)
 Three Lakes (Wisconsin)